Filip II. je lahko:

Oseba 

 Filip II. Makedonski (382–336 pr. n. št.)
 Filip II. Filoromej (65–64 pr. n. št.)
 Filip II., socesar Rimskega cesarstva (247-249)
 Filip II. Francoski (1165–1223)
 Filip II. Navarski (1293–1322)
 Filip II. Tarantski (1329–1374)
 Filip II. Burgundski (1342–1404)
 Filip II. Savojski  (1438-1497)
 Filip II. Španski (1527–1598)
 Filip II. Portugalski (1578–1621)
 Filip II. Orleanski (1674–1723)

Drugo 

 Filip II., bolnišnica v Republiki Makedoniji